James Garnett ist der Name folgender Personen:

* James Clerk Maxwell Garnett (1880–1958), britischer Pädagoge und Friedensaktivist 
 James M. Garnett (James Mercer Garnett; 1770–1843), US-amerikanischer Politiker
 James Mercer Garnett (Anglist) (1840–1916), US-amerikanischer Anglist